Константи́н Сазо́нов:
 Сазонов, Константин (ок. 1796 — ?) — серийный убийца и грабитель.
 Сазонов, Константин Александрович (род. 1948) — украинский специалист в области компьютерного графического пространственного проектирования.
 Сазонов, Константин Тихонович (1911—1976) — советский футболист.